Der International Raiffeisen Grand Prix 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. Mai 2004 in St. Pölten stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fand in Düsseldorf der World Team Cup statt. Das Turnier in St. Pölten gehörte zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andy Roddick, der dieses Jahr nicht zum Turnier antrat. Der Achte der Setzliste Filippo Volandri gewann erstmals das Turnier, indem er sich im Finale gegen Xavier Malisse in zwei Sätzen durchsetzte. Für Volandri war es der erste Titel in seinem zweiten ATP-Finale.
Im Doppel traten die tschechischen Vorjahressieger Simon Aspelin und Massimo Bertolini nicht erneut gemeinsam an. Nur Bertolini spielte an der Seite von Robbie Koenig, mit dem er zum Auftakt ausschied.  Mit Mariano Hood und Petr Pála gewannen die Setzlistenersten das Turnier. Mit dem Sieg wurde Pála Rekordsieger des Turniers, da er nach 2001 und 2002 das dritte Mal siegreich war. Es war zugleich sein dritter Karrieretitel, während Hood seinen zehnten Titel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in St. Pölten
Friedrich Wilhelm Raiffeisen als Namensgeber